Selg ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Selg (* 1950), Schweizer Radiojournalist
 Hanno Selg (1932–2019), sowjetischer Moderner Fünfkämpfer und estnischer Hochschullehrer
 Herbert Selg (1935–2017), deutscher Psychologe
 Markus Selg (* 1974), deutscher Künstler
 Peter Selg (* 1963), deutscher Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Petra Selg (* 1961), deutsche Politikerin (Grüne)

Siehe auch:
 Selch
 Selk (Begriffsklärung)